Moskva, glavni i najveći grad Rusije
 Moskva (rijeka), rijeka koja protiče kroz grad Moskvu
 Krstarice klase Moskva, ruska klasa krstarica
 Krstarica Moskva, ruska krstarica
 787 Moskva, asteroid glavnog pojasa
 Moskva (Almaty), stanica podzemne žljeznice u gradu Almaty